Tata kan syfta på

 Tata (konglomerat) – en indisk industrikoncern
 Tata Motors
 Tata Steel
 Tata Consultancy Services
 Tata Airlines – idag Air India
 Tata Institute of Fundamental Research
 Tata Sky

Personer
 Tata (familj) – en indisk familj
 Jamsetji Tata (1839–1904), en indisk affärsman
 J. R. D. Tata {1904–1993), flygpionjär och grundare av Tata Airlines
 Ratan Tata (1937–), dagens ledare för Tata Group

Geografi

Marocko 

 Tata (provins), Guelmim-Es-Smara, 
 Tata, Marocko, kommun, Guelmim-Es-Smara,

Ungern 

 Tata, Ungern, Komárom-Esztergom, 

Robotskapade Marockoförgreningar
Robotskapade Ungernförgreningar